Nuyken ist der Familienname folgender Personen:

 Janine Nuyken (* 1967), deutsche Universitätsvizepräsidentin
 Oskar Nuyken (* 1939), deutscher Chemiker und Hochschullehrer